Creuse (rivier), een rivier in Frankrijk
Creuse (departement), een departement dat naar de rivier genoemd is
Creuse (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
La Creuse, een gemeente in het Franse departement Haute-Saône